Влади́мир Лысе́нко: Лысенко, Владимир Антонович (род. 1926) — советский партийный деятель.
 Лы́сенко, Владимир Владимирович (род. 1988) — украинский футболист.
 Лысенко, Владимир Иванович (род. 1955) — российский путешественник и исследователь, автор книг.
 Лысенко, Владимир Николаевич (1956—2021) — российский политический деятель, политолог.